Alamian ist der Familienname folgender Personen:

 Nima Alamian (* 1992), iranischer Tischtennisspieler
 Noshad Alamian (* 1991), iranischer Tischtennisspieler